Cristoforo Colombo steht für:

 italienisch für Christoph Kolumbus (um 1451–1506), italienischer Seefahrer 
 Cristoforo Colombo (Oper), eine Oper von Alberto Franchetti
 Bahnhof Ostia Cristoforo Colombo, ein Kopfbahnhof in Ostia bei Rom
 Aeroporto Genova-Sestri „Cristoforo Colombo“, siehe Flughafen Genua

Schiffe:
 Cristoforo Colombo (Schiff, 1873), ein Aviso der italienischen Marine
 Cristoforo Colombo (Schiff, 1892), ein Kreuzer der italienischen Marine
 Cristoforo Colombo (Schiff, 1919), ein nicht fertiggestelltes Schlachtschiff der geplanten Caracciolo-Klasse
 Cristoforo Colombo (Schiff, 1928), war ein 1928 in Castellammare di Stabia vom Stapel gelaufenes Segelschulschiff der italienischen Regia Marina
 Cristoforo Colombo (Schiff, 1954), war ein 1954 in Dienst gestellter Transatlantik-Passagierdampfer der italienischen Reederei Italia - Società di Navigazione (Italian Line)